De Beker van Finland 2006 (Fins: Suomen Cup) was de 52ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 4 november met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de negende keer (na 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000 en 2003) in de clubgeschiedenis door KPV Kokkola met 1-0 te verslaan door een treffer van Farid Ghazi.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2006
Fins voetbalelftal in 2006

2006
Finland